Список () — канадский триллер 2000 года, режиссёр  Сильвен Гай
 Список () — американский триллер 2007 года, режиссёр Гари Вилер
 Список () — французский криминальный фильм 2009 года, режиссёр Кристиан Фор
 Список () — английский триллер 2013 года
 Список () — американская мелодрама 2015 года, режиссёр Харрис Голдберг